Максимин

Персоналии 
 Максимин из Прованса (ум. в I веке) — епископ Экс-ан-Прованса
 Гай Юлий Вер Максимин Фракиец (173—238) — римский император с 235 по 238 годы
 Максимин Младший (Гай Юлий Вер Максимин), 217/220 — май 238, римский император с титулом цезаря в 236—238 годах
 Цезарь Галерий Валерий Максимин Август (лат. Galerius Valerius Maximin, цезарь с 305 г, август с 309 г, ум. в 313 г) — вошедший в историю под именем Максимин Даза (или Дайа), римский император времён тетрархии
 Максимин Трирский (+347) — святитель, епископ Трирский, память 29 мая
 Максимин — префект претория Галлии в 371—376 гг.
 Максимин из Миси () (умер в 520) — настоятель монастыря в Миси, святой, день памяти 15 декабря

В математике 
 Максиминный критерий, не путать с Минимаксный критерий.